«В ад и обратно» может означать.

Кино:
 «В ад и обратно» () — американский фильм 1955 года.
 «В ад и обратно» () — итальянский фильм 1968 года.
 «В ад и обратно» () — американо-британо-афганский документальный фильм 2011 года.
 «В ад и обратно» () — американский мультфильм 2015 года.

Другое:
 «В ад и обратно» () — комикс издательства Dark Horse Comics из цикла «Город грехов».